Luncșoara ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Luncșoara (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Luncșoara (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Luncșoara (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Luncșoara (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți